Уральская губерния — административно-территориальная единица Киргизской (с 1925 — Казакской) АССР, существовавшая в 1920—1928 годах. Центр — город Уральск.

Губерния образована 12 октября 1920 года из Уральской области. Первоначально делилась на уезды:
 Гурьевский уезд. Центр — город Гурьев
 Джамбейтинский уезд. Центр — город Джамбейта
 Илекский уезд. Центр — город Илек
 Калмыковский уезд. Центр — город Калмыков
 Уильский уезд. Центр — город Уил
 Уральский уезд. Центр — город Уральск.

19 ноября 1921 года Уильский уезд отошёл к Актюбинской губернии. 

23 июля 1923 года упразднён Калмыковский уезд.

6 июня 1925 года  Уральской губернии присоединена Букеевская губерния. На её территории образован Букеевский уезд с центром в городе Урда (непродолжительное время уезд назывался Наримановским, а город Урда — Наримановым).

В 1926 часть Илекского уезда отошла к Оренбургской губернии, а 5 марта 1927 года Илекский уезд был упразднён.

17 января 1927 года упразднён Джамбейтинский уезд.

17 января 1928 губерния была упразднена. Её территория распределена между Гурьевским и Уральским округами.

По данным переписи 1926 года в губернии проживало 638,0 тыс. чел. В том числе казахи — 73,3 %; русские — 20,0 %; украинцы — 4,0 %; татары — 1,9 %.

Литература 

 Ста­ти­сти­че­ский спра­воч­ник по Ураль­ской гу­бер­нии. Уральск, 1925–1928. Вып. 1–3
 Ураль­ская гу­бер­ния в 1925–26 г. Уральск, 1927
 Спра­воч­ник по ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­но­му де­ле­нию Ка­зах­ста­на (ав­густ 1920 г. – де­кабрь 1936 г.). А.-А., 1959.

Примечания

Ссылки 
 

Губернии РСФСР
Уральская губерния